Владимир Осоргин:
 Осоргин, Владимир Владимирович — земский начальник Самарской губернии.
 Осоргин, Владимир Николаевич (1829—?) — поручик, предводитель дворянства Николаевского и Новоузенского уезда, жена и дети в 1861 году занесёны в VI часть родословной книги Самарской губернии.